1970 Голяма награда на Нидерландия е 16-о за Голямата награда на Нидерландия и пети кръг от сезон 1970 във Формула 1, провежда се на 21 юни 1970 година на пистата Зандворд близо до град Зандворд, Нидерландия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Нидерландия